Hartburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham, w Stockton-on-Tees
 Hartburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland